bánya, ásványi kincseket kitermelő egység
 Bánya (románul Bănia), település a romániai Krassó-Szörény megyében